
Molekulska formula -{C7H16O}- se može odnositi na:

 3-Etilpentan-3-ol
 1-Heptanol
 2-Heptanol
 3-Heptanol
 4-Heptanol